Synaj – góra
 Synaj – półwysep